Meffert ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Meffert (1947–2021), deutsche Informatikerin
 Corinna Meffert, Geburtsname von Corinna Harfouch (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Cornelius Meffert (* 1939), deutscher Fotograf
 Dominik Meffert (* 1981), deutscher Tennisspieler
 Dorothea Liebermann-Meffert (1930–2020), deutsche Chirurgin und Hochschullehrerin
 Ekkehard Meffert (1940–2010), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Franz Meffert (1868–1944), deutscher katholischer Theologe
 Heribert Meffert (* 1937), deutscher Betriebswirt

 Jonas Meffert (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Meffert, deutscher Manager, Unternehmensberater und Autor
 Karen Meffert (1927–2010), Schweizer Moderatorin
 Otto Meffert (1879–1970), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Paul Meffert (1880–1965), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur

Meffert steht für:
 Meffert Farbwerke, Hersteller von Farben und Lacken